Fredrik Jan Elis Norrena, finski hokejist, * 29. november 1973, Pietarsaari, Finska.

Norrena je v finski ligi branil za klube Lepplax IFK, TPS Turku, Kiekko-67 Turku, Lukko Rauma in TuTo Turku, najdlje je igral za TPS Turku, s katerim je tudi osvojil naslov finskega državnega prvaka v sezonah 1994/95, 1998/99, 1999/00 in 2000/01. Leta 2002 je bil kot skupno 213. izbran na NHL naboru s strani kluba Tampa Bay Lightning, za katerega je v ligi NHL odigral tri sezone in skupno branil na stotih tekmah. V švedski ligi je igral za klube AIK IF, Västra Frölunda HC, Linköpings HC in Växjö Lakers. V sezoni 2002/03 je s klubom Västra Frölunda HC osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 2008/09 je branil za Ak Bars Kazan v ligi KHL in s klubom osvojil Gagarinov pokal.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil srebrno  medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo.

Leta 2017 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Lepplax IFK
| Finska 3. liga
| 89/90
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lepplax IFK
| Finska 3. liga
| 90/91
|
|
| 36
| 0
| 2
| 2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lepplax IFK
| Finska 3. liga
| 91/92
|
|
| 35
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.01
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 25
| 28
| 0
| 4
| 4
| 8
| 3.06
| .906
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 4
| 0
| 2.14
| .938
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 0
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 10
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.94
| .903
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.75
| .839
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.10
| .920
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 15
| 15
| 0
| 1
| 1
| 10
| 2.92
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 22
| 26
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.71
| .903
|
| 11
| 13
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.43
| .921
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 15
| 22
| 0
| 1
| 1
| 14
| 2.46
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 26
| 39
| 0
| 2
| 2
| 8
| 2.65
| .914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 96/97
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .984
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 96/97
|
| 0
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 12
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.98
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 5
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.60
| .870
|
| 0
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 97/98
|
| 37
| 48
| 0
| 3
| 3
| 37
| 2.90
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 98/99
|
| 20
| 51
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.08
| .925
|
| 1
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
| 6.00
| .833
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 99/00
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.50
| .968
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.23
| .927
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 99/00
|
| 21
| 36
| 0
| 3
| 3
| 6
| 1.79
| .935
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 3
| 0
| 2.56
| .899
|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 99/00
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.54
| .833
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 00/01
|
| 39
| 56
| 0
| 5
| 5
| 18
| 1.75
| .931
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 5
| 0
| 1.29
| .945
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 01/02
|
| 32
| 55
| 0
| 3
| 3
| 18
| 1.98
| .932
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 3
| 2
| 1.64
| .952
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 2
| 9
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.01
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 23
| 47
| 0
| 0
| 0
| 31
| 2.42
| .907
|
| 4
| 16
| 0
| 0
| 0
| 27
| 1.25
| .957
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 03/04
|
| 40
| 50
| 0
| 0
| 0
| 16
| 1.69
| .939
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.05
| .908
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 1
| 4
|
|
|
|
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 43
| 49
| 0
| 1
| 1
| 24
| 1.86
| .935
|
| 6
| 6
| 0
| 1
| 2
| 2
| 2.03
| .921
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 36
| 43
| 0
| 2
| 2
| 35
| 2.16
| .914
|
| 11
| 12
| 0
| 1
| 3
| 4
| 1.90
| .925
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.11
| .951
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 06/07
|
| 55
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.78
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 3
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.67
| .931
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 07/08
|
| 37
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.73
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 08/09
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.16
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 08/09
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.52
| .931
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.95
| .920
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 09/10
|
| 45
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.49
| .908
|
| 9
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.35
| .921
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.12
| .918
|
| 7
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.41
| .920
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 11/12
|
| 47
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.24
| .920
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Växjö Lakers
| Švedska liga
| 12/13
|
| 46
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.09
| .919
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 13/14
|
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.89
| .909
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 2002
Izbrani na naboru lige NHL (Tampa Bay Lightning)
Hokejisti Lepplax IFK
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Kiekko-67 Turku
Hokejisti AIK
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Växjö Lakers
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih